

Cucina 
 Timballo – piatto unico italiano
 Timballo di Martin Sec – dolce tradizionale piemontese

Musica 
 Timballo – registro d'organo